ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2004 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród 842 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Holandii